Заріччя, Війтівці —  село в Україні, у Ізяславській міській громаді Шепетівського району Хмельницької області. До 2020 орган місцевого самоврядування — Сошненська сільська рада. Центром сільради було село Сошне. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області» увійшло до складу Ізяславської міської громади.

Село Заріччя розташоване у центральній частині Ізяславської міської громади, на річці Сошенці, за 15 км (автошляхом ) на захід від районного центру Ізяслав, та за 111 км (автошляхами ,  та ) на північ від обласного центру Хмельницький.

Історія 
У 1906 році село Плужанської волості Острозького повіту Волинської губернії. Відстань від повітового міста 28 верст, від волості 10. Дворів 58, мешканців 502.

Населення

Примітки

Посилання 
 
 Хмельницька обласна рада. Ізяславський район Паспорт територіальної громади Сошненської сільської ради (doc). Процитовано: 2013-09-14
 Погода в селі Заріччя 
 Список населених пунктів України, Хмельницька область . Заріччя (карта) .

Села Хмельницької області
Сошненська сільська рада
Населені пункти Шепетівського району